Gallicus steht für:

 Gaius Rutilius Gallicus, römischer Senator
 Johannes Gallicus (Johannes Cartusiensis; * um 1415, † 1473 oder 1474), franko-flämischer Musiktheoretiker und Mönch des Kartäuserordens in der frühen Renaissance
 Johannes Gallicus (Maler), Maler um 1250
 den römischen Nord-Drittel-Nordost-Wind, siehe Anemoi